Зау́р Губадович Тагизаде́ (; 21 февраля 1979, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский футболист, полузащитник.

Клубная карьера

Азербайджан 
Профессиональную футбольную карьеру начал в 1994 году с выступления в команде азербайджанской Премьер-Лиги «Кюр-Нур» из Мингечаура. Большую часть своей карьеры провел выступая за бакинский «Нефтчи». 
Был капитаном Нефтчи. Выступал также за бакинские клубы «Шафа», СКА и «U-18».

На данный момент является тренером агдамского «Карабаха».

Легионерская карьера 
В период с 1997 по 1999 год, с небольшим перерывом, защищал цвета эстонских клубов «Лелле» и «Флора» из Таллина, а также исландского клуба «Акранес».

Сборная Азербайджана 
В период с 1997 по 2008 год провёл в составе сборной Азербайджана 40 игр и забил 6 мячей.

В апреле 2009 года Заур Тагизаде объявил об окончании своих выступланеий за национальную сборную, объяснив это бесконечными травмами, которые препятствуют его нормальному выступлению одновременно и в клубе и в сборной. В связи с принятым решением, Тагизаде отправил официальное письмо в Федерацию Футбола Азербайджана, где подробно изложил причину своего отказа.

После завершения карьеры 
В конце сезона 2009/10 «Нефтчи» начал проводить трансферы и Заур был отстранён от состава. После этого он решил завершить футбольную карьеру. Затем ему поступило предложение от «Нефтчи» работать в качестве помощника тренера.

Достижения 
  «Нефтчи»

 Чемпион Азербайджана: 2004, 2005
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана: 2007
 Бронзовый призёр чемпионата Азербайджана: 2006, 2008
 Обладатель Кубка Азербайджана: 2004

Интересные факты 
 В 2001 году был признан «Лучшим футболистом Азербайджана» по версии газеты «Футбол +».«Futbol+» 2006-nın ən yaxşılarını seçir

Примечания

Ссылки 
 Состав команды «Нефтчи» Баку на сайте клуба
 Состав команды «Нефтчи» Баку на сайте АФФА
 
 Статистика выступлений за сборную

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу
Игроки ФК «Нефтчи» Баку
Игроки ФК «Шафа»
Игроки ФК МОИК
Игроки ФК «Энергетик» Мингечаур
Игроки ФК «Лелле»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Акранес»